Consolacion, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
Consolación del Sur, comune di Cuba nella Provincia di Pinar del Río